Llista d'asteroides del 339.001 al 340.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

339001-339100

339101-339200

339201-339300

339301-339400

339401-339500

339501-339600

339601-339700

339701-339800

339801-339900

339901-340000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (335001)-(340000) (IAU Minor Planet Center)

Llistes d'asteroides (330001-340000)